«Данилов» — депо Северной железной дороги в городе Данилов Ярославской области:
 локомотивное депо (ТЧ-4). 
 моторвагонное депо (ТЧПРИГ-4).
 См. также 
 Данилов